Chiesa di San Francesco di Sales a Firenze
 Chiesa di San Francesco di Sales a Milano
 Chiesa di San Francesco di Sales a Palermo
 Chiesa di San Francesco di Sales a Roma
Chiesa di San Francesco di Sales a Torino

Pagine correlate 
San Francesco di Sales